Cystotrichiopsis är ett släkte av svampar. Cystotrichiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cystotrichiopsis